1952 Голяма награда на Франция е 3-то за Голямата награда на Франция и четвърти кръг от сезон 1952 във Формула 1, провежда се на 6 юли 1952 година на пистата Руан близо до град Руан, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Франция